Теколотепек има више значења:

 Теколотепек (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Теколотепек (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколотепек (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколотепек (Тлалтенанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколотепек (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику